Эдуард Владимирович Брюммер (Бриммер) (; 1797—1874) — русский военачальник, участник Крымской войны и покорения Кавказа, генерал от артиллерии.

Биография 
Родился 27 февраля 1797 года, происходил из старинного эстляндского дворянского рода и был сыном Павловского градоначальника действительного статского советника Карла-Вольдемара Брюммера.

По окончании курса в 1-м кадетском корпусе, Брюммер был 1 июня 1815 года выпущен офицером в 9-ю артиллерийскую бригаду, с которой находился в походе во Францию до 1818 года. С 1822 года перешёл, по совету А. П. Ермолова, в Кавказскую артиллерийскую бригаду и участвовал в экспедиции в Кабарду и в ряде дел против горцев и персов.

В 1828—1829 годах Брюммер находился в отряде князя Эристова при занятии Тифлиса, Эрзерума и осаде крепости Ахалцыха, где с четырьмя единорогами подошёл на близкую дистанцию к турецким укреплениям и меткими выстрелами способствовал скорейшему их взятию, за что был награждён 1 января 1829 года орденом св. Георгия 4-й степени (№ 4250 по списку Григоровича — Степанова).

В 1831 году был произведён в подполковники; в 1832 году он принял участие в горной экспедиции генералов барона Г. В. Розена и А. А. Вельяминова и, оставаясь в составе той же экспедиции, в 1835 году назначен командиром 29-й артиллерийской бригады и в следующем году получил чин полковника. В 1838 году он по состоянию здоровья по своему прошению был назначен командиром 7-й артиллерийской бригады, расположенной в малороссийских губерниях, но в 1844 году был вынужден поехать для лечения за границу с увольнением от должности и до 1847 года состоял в распоряжении начальника артиллерии действующей армии в Варшаве.

23 марта 1847 года он был произведён в генерал-майоры, вскоре назначен командиром 1-й бригады 21-й пехотной дивизии и вновь принял участие в боевых действиях на Кавказе в отряде князя М. З. Аргутинского-Долгорукова при взятии аулов Гергебиля и Ахты, за что был награждён орденом Святого Станислава 1-й степени.

В 1848—1856 годах Брюммер являлся начальником артиллерии Отдельного Кавказского корпуса и 19 ноября 1853 года был произведён в генерал-лейтенанты.

В 1853 году во время похода против турок в Малой Азии Брюммер командовал артиллерией отряда генерала В. О. Бебутова, действия которой указал такими словами своего приказа: «Чтобы поближе познакомить с нами неприятеля, — действовать преимущественно с ближних дистанций». При Башкадыкларе, после подготовки атаки артиллерийским огнём, Брюммер двинул свои батареи на турецкие и овладел 22 орудиями, чем решил сражение в нашу пользу. Перед сражением при Курюк-Дара он отдал приказ: «Холодная стойкость в сильном огне, меткая стрельба и благородный порыв на картечный выстрел — вот служба артиллериста, коей он добывает честь своему оружию». И сам Брюммер явился лучшим выразителем этого своего идеала, подойдя в этом сражении к позициям турок под их убийственным огнём на 400, а затем 250 саженей; отсюда, поддерживая атакующую пехоту, он подехал на позицию в 60 саженей от турок и открыл огонь картечью. Главнокомандующий объявил в приказе, что победу этого дня доставила нам артиллерия, заменив меткою стрельбой малочисленность наших войск. 9 августа 1854 года Брюммеру был пожалован орден св. Георгия 3-й степени (№ 483 по спискам Григоровича-Степанова и Судравского).

При обложении Карса главнокомандующий Н. Н. Муравьёв в последние минуты неудавшегося штурма передал Брюммеру общее командование войсками, и он вывел их с честью из труднейшего положения. После окончания Восточной войны Брюммер командовал корпусом на турецко-кавказской границе, был комендантом Новогеоргиевской крепости, а затем состоял в распоряжении генерал-фельдцейхмейстера.

В 1862 году он был назначен помощником командующего войсками Одесского военного округа и занимал эту должность до 17 апреля 1866 года, когда за отличие был произведён в генералы от артиллерии с зачислением в запасные войска по полевой пешей артиллерии, в которых состоял до конца жизни.

Умер 22 сентября 1874 года в Царском Селе и был похоронен в деревне Поповка близ Павловска под Санкт-Петербургом на местном лютеранском кладбище.

Был женат на Дарье Морицовне Коцебу.

Примечания

Источники 
 
 Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. — СПб., 2003
 Бриммер Э. В. Записки. — Тифлис, 1894.
 Г. В. Ляпишев. Служба рода Бриммеров в русской армии в 1812 году. // Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы : Материалы IX Всероссийской научной конференции (Бородино, 4-6 сентября 2000 г.). — Москва: «КАЛИТА», 2001. — 304 с.

Родившиеся в Царскосельском уезде
Генералы от артиллерии (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Участники Кавказской войны
Участники Русско-персидской войны 1826—1828
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Крымской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Родившиеся в Павловске (Санкт-Петербург)
Умершие в Царском Селе